Błagalnice – tragedia grecka napisana przez Eurypidesa.  
 Błagalnice – tragedia grecka napisana przez Ajschylosa.